Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer è un romanzo di Dany Laferrière scritto nel 1985.
 Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer è un film diretto da Jacques W. Benoît del 1989.